Лев Иванов: Иванов, Лев Александрович (1896—1937) — советский деятель спецслужб, майор госбезопасности (1935), контрразведчик.
 Иванов, Лев Васильевич (1915—1990) — советский актёр, народный артист Литовской ССР.
 Иванов, Лев Викторович (род. 1967) — российский футбольный тренер.
 Ива́нов, Лев Иванович (1834—1901) — артист балета и балетмейстер Мариинского театра, создатель балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».
 Иванов, Лев Львович (1862—1927) — драматург, переводчик, актёр.
 Иванов, Лев Николаевич (1903—1957) — советский историк и экономист, академик АН СССР.